kolczakowate (Hydnaceae) – rodzina grzybów
 kolczakowate (Echimyidae) – rodzina ssaków